

Geografie 
Zandbergen (België), deelgemeente van Geraardsbergen
Zandbergen (Nederland), voormalig gehucht in Rosmalen
Zandbergen (Huis ter Heide), voormalige buitenplaats in Huis ter Heide, gemeente Zeist in Nederland

Personen
Ale S. van Zandbergen (1956), Nederlandse schrijver
Pieter Zandbergen (1933-2018), Nederlands wiskundige 
Juul Zandbergen (1925-2008), Nederlands politicus (burgemeester van de gemeenten Ten Boer en Hefshuizen)

Overig 
 Station Zandbergen, Belgisch spoorwegstation in Geraardsbergen

Zie ook 
 Zandberg
 Sandberg